Klaw peut désigner :
 Klaw, série de bande dessinée, créée par Jurion et Ozanam ;
 Klaw, Ulysses Klaw, un super-villain du monde de Marvel Comics;
 Klaws, groupe de musique heavy metal belge.

Homonymie